Месхи () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Месхи, Бесарион (Бесик) Чохоевич (род. 1959) — российский учёный и хозяйственный деятель, ректор ДГТУ с 2007 года, член-корреспондент РАО (2021).
 Месхи, Владимир Романович (род. 1962) — российский музыкальный продюсер.
 Месхи, Гела (род. 1986) — российский актёр театра и кино.
 Месхи, Ефемия Семёновна (1862—1941) — грузинская актриса. Заслуженная артистка Республики (1922).
 Месхи, Котэ (Яков Семёнович) (1857—1914) — грузинский актёр и режиссёр.
 Месхи, Лейла (род. 1968) — советская и грузинская теннисистка.
 
 Месхи, Сергей Семёнович (1845—1883) — грузинский литератор и общественный деятель.
Другое
 Месхи — самоназвание субэтнической группы грузин-месхетинцев.